Give It Up (album van Bonnie Raitt), album van Bonnie Raitt uit 1972
 Give It Up (The Good Men), nummer van The Good Men uit 1993